Сип:
 Название некоторых птиц рода грифов (или сипов, )
 
 
 
 Холодный сип — участок океанского или морского дна, где из нижележащих пластов горных пород высвобождаются газы

 Аббревиатуры
 СИП — сфокусированный ионный пучок
 СИП — Семипалатинский испытательный полигон
 СИП — Самонесущий изолированный провод
 СИП — Структурная изолированная панель, род сэндвич-панелей
 СИП — Спутник и Погром

См. также 
 Сипах